Кричинский — фамилия:
 Кричинский, Александр — татарский военачальник, ротмистр татарской кавалерии.
 Кричинский, Ельяш Иосифович — Георгиевский кавалер; майор; № 5256; 1 декабря 1835.
 Кричинский, Леон Константинович — (1887—после 1939) — общественный деятель и историк.
 Кричинский, Константин Ильич — (1847—не ранее 1917) — русский военачальник, генерал-лейтенант. Отец Ольгерда и Леона Кричинских.
 Кричинский, Ольгерд Константинович — (1884—1941) — польский общественный и политический деятель.
 Кричинский, Самуил Борисович — Георгиевский кавалер; полковник; № 7561; 1 января 1847.
 Кричинский, Станислав — (1911—1941) — историк-ориенталист.
 Кричинский, Степан Самойлович — (1874—1923) — архитектор.